Discrimination peut faire référence à :
 la discrimination de l'information (science cognitive, biais cognitifs)
 la discrimination d'une personne ou d'un groupe de personnes ;
 la discrimination par les prix ;
 en mathématiques, le discriminant est une fonction des coefficients d'une équation qui permet de déterminer le nombre de racines de cette équation ;
 en statistique, l'analyse discriminante permet de prédire la composition d'un groupe à partir de critères exogènes ;
 on trouve aussi le concept de discrimination tactile ;
 en électronique, un discriminateur de phase est un dispositif qui génère un signal de tension représentant la différence de phase entre deux entrées de signal.